Архат:
 Архат — в буддизме — человек, достигший полного освобождения от клеш и вышедший из «колеса перерождений».
 Архат () — растение, многолетняя лиана семейства Тыквенные.
 Архат — село в Абайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Архат - казахское имя